Jakobsturm steht für

Jakobsturm, Jacobstein, Pavillon in Radebeul
 Jakobsturm (Schloss Ortenberg), Baden
 Jakobsturm (Luxemburg), Luxemburg
 St. Jakob-Turm, Hochhaus in Basel
Siehe auch:
 St.-Jakobs-Wasserturm